Dit is een lijst van planetoïden 22201-22300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22201) - || 4584 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22202) - || 4715 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22203) Prothoenor || 6020 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22204) - || 6121 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22205) - || 6703 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22206) - || 6735 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22207) - || 7081 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22208) - || 7605 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22209) - || 1056 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22210) - || 2206 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22211) - || 3106 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22212) - || 3195 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22213) - || 4322 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22214) - || 4326 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22215) - || 1108 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22216) - || 1242 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22217) - || 1260 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22218) - || 2064 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22219) - || 2066 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22220) - || 2097 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22221) - || 2243 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22222) Hodios || 3156 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22223) - || 3232 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22224) - || 3270 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22225) - || 4091 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22226) - || 4328 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22227) Polyxenos || 5030 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22228) - || 5081 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22229) - || 5415 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22230) - || 1022 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22231) - || 2239 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22232) - || 2311 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22233) - || 3093 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22234) - || 3166 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22235) - || 3502 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22236) - || 3535 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22237) - || 3833 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22238) - || 3854 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22239) - || 4030 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22240) - || 4039 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22241) - || 4072 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22242) - || 4080 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22243) - || 4141 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22244) - || 4235 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22245) - || 4309 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22246) - || 4380 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22247) - || 4611 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22248) - || 5029 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (22249) - || 1972 RF2|| 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (22250) Konstfrolov || 1978 RD2|| 7 september 1978 || T. M. Smirnova
|-
| (22251) Eden || 1978 RT6|| 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (22252) - || 1978 SG || 27 september 1978 || R. M. West
|-
| (22253) - || 1978 SU7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (22254) - || 1978 TV2|| 3 oktober 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (22255) - || 1978 VX4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (22256) - || 1978 VP9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (22257) - || 1978 VJ10|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (22258) - || 1979 MB3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (22259) - || 1979 MD5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (22260) Ur || 1979 UR || 19 oktober 1979 || A. Mrkos
|-
| (22261) - || 1980 AB || 13 januari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (22262) - || 1980 PZ2|| 4 augustus 1980 || Royal Observatory Edinburgh
|-
| (22263) Pignedoli || 1980 RC || 3 september 1980 || Osservatorio San Vittore
|-
| (22264) - || 1981 EX8|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22265) - || 1981 EE11|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22266) - || 1981 EQ11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22267) - || 1981 ET23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22268) - || 1981 EJ26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22269) - || 1981 EK27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22270) - || 1981 EQ30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22271) - || 1981 EZ32|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22272) - || 1981 EY39|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (22273) - || 1981 QO3|| 26 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (22274) - || 1981 RN || 7 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (22275) Barentsen || 1982 BU || 18 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (22276) Belkin || 1982 UH9|| 21 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (22277) - || 1982 VK4|| 14 november 1982 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (22278) Protitch || 1983 RT3|| 2 september 1983 || H. Debehogne
|-
| (22279) - || 1984 DM || 23 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (22280) - || 1985 CD2|| 12 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (22281) - || 1985 PC || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (22282) - || 1985 RA || 11 september 1985 || Copenhagen Observatory
|-
| (22283) - || 1986 PY || 6 augustus 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| (22284) - || 1986 SH || 30 september 1986 || A. Mrkos
|-
| (22285) - || 1987 RR || 3 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (22286) - || 1988 BO3|| 18 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (22287) - || 1988 RL12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (22288) - || 1988 TR2|| 11 oktober 1988 || A. Mrkos
|-
| (22289) - || 1988 XV1|| 11 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22290) - || 1989 AO || 2 januari 1989 || E. F. Helin
|-
| (22291) Heitifer || 1989 CH5|| 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (22292) - || 1989 SM1|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (22293) - || 1989 SK4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (22294) Simmons || 1989 SC8|| 28 september 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (22295) - || 1989 SZ9|| 26 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (22296) - || 1989 TW4|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (22297) - || 1989 WA1|| 21 november 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (22298) - || 1990 EJ || 2 maart 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22299) - || 1990 GS || 15 april 1990 || E. W. Elst
|-
| (22300) - || 1990 OY || 19 juli 1990 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten